bergmarmerwitje
 Corsicaans marmerwitje
 geel marmerwitje
 gestreept marmerwitje
 groen marmerwitje
 klein marmerwitje
 oostelijk marmerwitje
 westelijk marmerwitje